

Osoby 
 George William Hill (1838–1914) – amerykański matematyk i astronom
 George Hill (1891-1944) – nowozelandzki lekkoatleta
 George Roy Hill (1922–2002) – amerykański reżyser
 George Hill (ur. 1986) – amerykański koszykarz
 George Hill (1907–1992) – amerykański łyżwiarz figurowy

Miejscowości 
 George Hill – miejscowość na Anguilli